Roadster peut désigner :
 Roadster, un type de carrosserie automobile ;
 Roadster, un type de moto ;
 Roadster, un parfum de Cartier ;
 des modèles de Formule 1 :
 Watson Indy Roadster ;
 Kuzma Indy Roadster ;
 Epperly Indy Roadster ;
 des modèles d'automobiles :
 Audi TT Roadster ;
 Burton Roadster ;
  ;
 Mazda Roadster ;
 Morgan Roadster ;
  ;
  ;
 Smart Roadster ;
 Tesla Roadster (première génération) et Tesla Roadster (deuxième génération) ;
 Triumph Roadster.

Voir aussi 
 Roadsters, un jeu vidéo de 1999.